Yeserías puede referirse a:
 la antigua cárcel de Yeserías, en Madrid (España);
 el Paseo de Yeserías, en Madrid (España);
 el antiguo asilo para mendigos de San Luis y Santa Cristina, conocido como asilo de Yeserías, por su situación en el Paseo de Yeserías, en Madrid (España);
 la artesanía del yeso;
 la artesanía del estuco; o
 la yesería mudéjar.